«Се́пси» () — румынский футбольный клуб из города Сфынту-Георге. Основан в 2011 году. С сезона 2017/18 выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.

История 
Футбольный клуб «Сепси» был основан в 2011 году для продолжения футбольной традиции в Сфынту-Георге, после распада команды «Олтул». Основатели команды Ласло Диошеги и Давид Кертеш были фанатами «Олтула», выбрав аббревиатуру OSK, что означает «Олтул Спорт Клуб», как дань уважения предыдущей команде.

В своём дебютном сезоне «Сепси» выиграл Лигу V – жудец Ковасна и вышел в Лигу IV. В своём первом сезоне в Лиге IV «Сепси» занял 2-е место, отстав на 8 очков от «Вииторула Сфынту-Георге». В сезоне 2013/14 «Сепси» выиграл Лигу IV и получил квалификацию в плей-офф, где встретился с чемпионом жудеца Вранча, «Селена Яриштя». Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти «Сепси» победил 6:5 и вышел в Лигу III.

В своём первом сезоне в Лиге III «Сепси» занял 3-е место. В сезоне 2015/16 «Сепси» выиграл Серию I в Лиге III и получил повышение в Лигу II, что стало заметным достижением как для команды, так и для города. В сезоне 2016/17 «Сепси» занял 2-е место в Лиге II и стал первым клубом из жудеца Ковасна, который вышел в Лигу I.

В своём дебютном сезоне в Лиге I «Сепси» занял 9-е место. В сезоне 2018/19 «Сепси» занял 6-е место в Лиге I и вышел четвертьфинал кубка Румынии, где уступил «ЧФР Клужу» 0:1.

22 июля 2020 года «Сепси» играл против «Стяуа» в финале кубка Румынии, который проходил на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти. На пути к финалу «Сепси» победил «Рипенсию Тимишоару», «Астру», «Петролул» и «Политехнику Яссы». В четырёх матчах из пяти «Сепси» забивал не менее трёх голов. В финале «Сепси» проиграл «Стяуа» 0:1, гол забил Деннис Ман на 65-й минуте.

Достижения 
Лига II
  Серебряный призёр (1): 2016/17

Лига III
  Победитель (1): 2015/16

Лига IV – Жудец Ковасна
  Победитель (1): 2013/14
  Серебряный призёр (1): 2012/13

Кубок Румынии
  Обладатель (1): 2021/22
  Финалист (1): 2019/20

Суперкубок Румынии
  Обладатель (1): 2022

Статистика выступлений с сезона 2012/2013

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Сепси», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Аттила Хаднаги (2016—2019)
  Ионуц Урсу (2016—2019)
  Роланд Никзули (2016—)
  Иштван Фюлоп (2017—2022)
  Ибраима Тандия (2018—2019)
  Стефан Велев (2018—2020)
  Флорин Штефан (2018—2021)
  Габриэль Васвари (2018—2022)
  Павол Шафранко (2019—2021, 2022—)
  Рэзван Тинку (2019—2022)
  Анасс Ахахбар (2020—)
  Бранислав Нинай (2021—)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Румынии